Atalanta - nom en latin d'Atalante - peut désigner :
 Atalanta Bergame, un club de football italien ;
 Ediciones Atalanta, une maison d'édition espagnole ;
 la mission Atalanta, une opération navale lancée par l'Union européenne pour lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes ;
 Atalanta, une ville du Brésil ;
 Atalanta (opéra), un opéra de Haendel, basé sur le personnage mythologique d'Atalante ;
 , page d'homonymie (nom de plusieurs navires de guerre britanniques).
 Atalanta, un yacht canadien.